Palestine kan syfta på:

 Palestine, Illinois
 Palestine, Texas